Les Caimaninae (Caïmans) sont une sous-famille de crocodiliens de la famille des Alligatoridés. Proches des alligators, mais ne présentant pas de septum osseux entre les narines, les caïmans sont tous originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ce terme est probablement d'origine caribe.

Liste des genres et espèces actuelles 
 Genre Paleosuchus
 le Caïman de Schneider ou Caïman à front lisse ou Caïman hérissé - Paleosuchus trigonatus
 le Caïman nain ou Caïman nain de Cuvier - Paleosuchus palpebrosus
 Clade Jacarea
 Genre  Caiman
 le Caïman à lunettes - Caiman crocodilus
 le Caïman à museau large - Caiman latirostris
 le Caïman yacare ou Jacara - Caiman yacare
 Genre Melanosuchus
 le Caïman noir - Melanosuchus niger

Liste des genres fossiles 
 †Centenariosuchus
 †Culebrasuchus
 †Eocaiman Simpson, 1933
 †Globidentosuchus †Mourasuchus Price, 1964
 †Necrosuchus Simpson, 1937
 †Orthogenysuchus Mook, 1926
 †Purussaurus Rodrigues 1892
 †Tsoabichi Phylogenie 
Cladogramme d'après Brochu (2011) et Hastings et al.'' (2013).

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

Alligatoridae
Famille de crocodiliens (nom scientifique)
Crocodilien (nom vernaculaire)